Шамраевка — населённые пункты на Украине:

 Шамраевка — село в Сквирском районе Киевской области.
 Шамраевка — село в Решетиловском районе Полтавской области.

См. также 
 Шамраево — село в Благовещенском районе Кировоградской области.